Võhma (stad), een stad in Estland, provincie Viljandimaa
 Võhma (Alutaguse), een dorp
 Võhma (Haljala), een dorp
 Võhma (Lääneranna), een dorp
 Võhma (Rakvere), een dorp
 Võhma (Saaremaa), een dorp
 Võhma, de oude naam van Väike-Võhma